Denumirea de Krasen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krasen, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Krasen, un sat în comuna Ivanovo, regiunea Ruse.